Het ATP-toernooi van San Francisco 1991 (officieel: Volvo Tennis Open) werd van 4 februari tot en met 10 februari gespeeld in de Amerikaanse stad San Francisco. De wedstrijden werden gespeeld op de indoor hardcourtbanen van het San Francisco Civic Auditorium.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

San Francisco
ATP-toernooi van San José